Josip Zvonimir Pekanović, bački hrvatski političar i kulturni djelatnik
 vlč. Josip Pekanović, bački hrvatski svećenik, znanstvenik i kulturno-politički djelatnik